Яхав-Чан-Муваахн II (д/н — 790) — ахав Шукальнааха і Ак'є у 776—790 роках. Ім'я перекладається як «Цар неба—Сова».

Життєпис 
Був сином ахава Ах-Сак-Телеса. Про дату народження нічого невідомо. Успадкував трон після смерті батька у 776 році. Церемонія інтронізації відбулася в день 9.17.5.8.9, 6 Мулук 17 Яшк'ін (15 червня 776 року).

Продовжив політику батька щодо збереження союзу з Па'чанським царством. Для його зміцнення оженився на Іш-Яш-Чііт-Ху'н-Вінік-Наах-Ча, доньці ахава Яшун-Б'алама IV. Разом з царівною до двору Яхав-Чан-Муваахна II прибули з Па'чану талановиті скульптори і різьбярі, які сприяли піднесенню мистецтва монументальної скульптури в царстві.

Перші роки володарювання приділяв посиленню політичної єдності царств Шукальнаах і Ак'є, посиленню військової та економічної потуги. У 785 році разом з Па'чаном вступив у конфлікт з царством Сакц'і та його союзниками. Того ж року здійснив проти них успішний похід. В день 9.17.15.12.15, 13 Мен 13 Ч'єн (19 липня 786 року) завдав нової поразки військам Сакц'і або її васалам. 12 січня 787 року завдав рішучої поразки власне військ Сакц'і.

Військові перемоги забезпечили політичне піднесення держави, а також отримання значної здобичі. Останні роки Яхав-Чан-Муваахн II приділяв розбудові своєї столиці — Усііхвіц.

Відразу після 787 року заклав величну будову відомий тепер як Храм I, стіни трьох кімнат якого прикрашені чудовими фресками. «Храм I» є частиною акрополя Бонампака і був зведений на загальній платформі з «Храмом II» і «Храмом III». Втім він не встиг завершити справу, це зробив його син і спадкоємець Чоох. Помер Яхав-Чан-Муваахн II у 790 році. Вважається, що його гробниця розташовувалася у Храмі I.

Джерела 
 Houston S., Stuart. D, Taube K. The Memory of Bones: Body, Being, and Experience among the Classic Maya. — Austin: University of Texas Press, 2006. — P. 244—249
 Houston S. The Good Prince: Transition, Texting and Moral Narrative in the Murals of Bonampak, Chiapas, Mexico // Cambridge Archaeological Journal. — 2012. — Vol. 22, Issue 02. — Р. 160—161
 Miller M. Understanding the Murals of Bonampak // Maya: Divine Kings of the Rain Forest / Ed. by N. Grube. — Köln: Könemann Verlagsgesellschaft, 2001. — P. 240—242.

Царі Бонампаку